Nelli Nailevna Zhiganshina (en russe: Нелли Наильевна Жиганшина) est une patineuse artistique d'origine russe devenue allemande née le  à Moscou. Elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où elle se classe onzième en danse sur glace avec Alexander Gazsi. Elle termine dixième aux Championnats du monde 2013 et sixième aux Championnats d'Europe 2013. Le couple est aussi six fois champion d'Allemagne.

Biographie

Carrière sportive

Famille 
Elle est la sœur de Ruslan Zhiganshin, qui concourt pour la Russie.

Palmarès

Liens externes 

 

Patineuse artistique allemande
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance à Moscou
Naissance en mars 1987
Naissance en RSFS de Russie